Hirvisaari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), homme politique finlandais
Laila Hirvisaari (née en 1938), écrivaine finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois